Академски пливачки клуб „22. април” је пливачки клуб основан 2007. године у Бањој Луци.

Референце

Спољашње везе 
 

Пливачки клубови
Спортски клубови у Републици Српској
Спорт у Бањој Луци